Molekulska formula -{C10H20O3}- se može odnositi na:

 10-Hidroksidekanoinska kiselina
 Promoksolan
 Mirmikacin